Grundner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grundner-Culemann (auch Alexander Culemann; 1885–1981), deutscher Forstmann und Politiker; von 1952 bis 1958  Oberbürgermeister von Goslar
 Christian Grundner (* 1968), deutscher Ultramarathonläufer
 Georg von Grundner (1813–1893), von 1844 bis 1855 rechtskundiger Bürgermeister von Ingolstadt
 Reinhart Grundner (* 1948), österreichischer Moderator, Regisseur und Medienmacher
 Wikterp Grundner, deutscher Benediktiner, von 1790 bis 1795 Abt des Klosters Sankt Ulrich und Afra Augsburg